

Geografia 
 Contea di Cabell – contea dello Stato della Virginia Occidentale, Stati Uniti d'America
 Cabell City – città fantasma dell'Oregon, Stati Uniti d'America

Persone 
 Enos Cabell – giocatore di baseball statunitense
 James Branch Cabell – scrittore statunitense
 William Henry Cabell – politico statunitense